Władimir Szewczenko (1918–1997) – radziecki polityk, członek KC KPZR
 Władimir Szewczenko (ur. 1939) – radziecki i rosyjski polityk